Stati Uniti d'America
 Vinton – località della Contea di Plumas, California
 Vinton – capoluogo della Contea di Benton, Iowa
 Vinton – città della Parrocchia di Calcasieu, Louisiana 
 Vinton – villaggio della Contea di Gallia, Ohio
 Vinton – villaggio della Contea di El Paso, Texas
 Vinton – città della Contea di Roanoke, Virginia
 Fort Vinton – fortezza in disuso in Florida.